Ustje bezeichnet folgende Flüsse:

 Ustje, linker Quellfluss der Kotorosl in Russland
 Nebenfluss der Horyn in der Ukraine, siehe Ustja (Horyn)

Ustje bezeichnet folgende Orte:
 Ustje (Ajdovščina), Ortsteil von Ajdovščina (Slowenien)
 Ustje (Nowgorod), Ort im Gouvernement Nowgorod (Russland)
 Ustje (Sacha), Ort in der Republik Sacha (Russland)
 Ustje (Wologda), Stadt und Verwaltungszentrum in der Oblast Wologda (Russland)